Села:
 Морське — Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Морське — Миколаївська область, Березанський район